Смит () — округ в штате Канзас, США. Официально образован в 1872 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 3 853 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 322,015 км2, из которых 2 319,166 км2 суша и 2,849 км2 или 0,122 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 4 536 жителей в составе 1 953 домашних хозяйств и 1 322 семей. Плотность населения составляет 2,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 2 326 жилых строений, при плотности застройки около 1,00-го строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,79 %, афроамериканцы — 0,11 %, коренные американцы (индейцы) — 0,24 %, азиаты — 0,04 %, гавайцы — 0,11 %, представители других рас — 0,22 %, представители двух или более рас — 0,49 %. Испаноязычные составляли 0,73 % населения независимо от расы.

В составе 25,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 4,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 18,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,27 человека, и средний размер семьи 2,78 человека.

Возрастной состав округа: 21,70 % моложе 18 лет, 4,70 % от 18 до 24, 22,10 % от 25 до 44, 23,60 % от 45 до 64 и 23,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 46 лет. На каждые 100 женщин приходится 92,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 28 486 USD, на семью — 36 951 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 25 089 USD против 18 608 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 14 983 USD. Около 8,80 % семей и 10,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Смит, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Smith County
  Smith County - Directory of Public Officials
  Blue Skyways
  Kansas Statistical Abstract
  Kansas State Historical Society
  William G. Cutler's History of the State of Kansas
  Geographical Center of the Continental United States
  Home on the Range Cabin
  Географическая карта (1996 год) железных дорог штата Канзас
  Географическая карта (1915 год) железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса